Amerikai Egyesült Államok
Coalville (Iowa)
Coalville (Utah)
 Ausztrália
Coalville (Victoria)
 Egyesült Királyság
Coalville (Leicestershire)